Nera (motorfiets), een historisch merk van scooters
Nera (Italië), een rivier in Italië
Nera (Donau), een zijrivier van de Donau die door Servië en Roemenië stroomt
Nera (Indigirka), een zijrivier van de Indigirka die door Rusland stroomt